Benji steht für:

 Benji (Sänger) (* 1997), ungarischer Sänger
 Benji (Vorname), männlicher Vorname
 Titelfigur einer Filmreihe von Joe Camp, siehe Vorlage:Navigationsleiste Die „Benji“-Filme

Siehe auch:
 Benji & Fede, italienisches Popduo
 Benjie, deutscher Musiker